Лавинь () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лавинь, Валентин (род. 1994) — французский футболист, полузащитник клуба «Лорьян».
 Лавинь, Шарль (1840—1913) — католический прелат, миссионер, первый епископ Чанганачерри.
 См. также 
 Лавин (значения)
 Лавина (значения)